Sérigny (Orne)
 Sérigny (Vienne)